

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Pascale Ranucci (née le  à Toulon et morte le  à Marseille) est une coureuse cycliste française.
 Sante Ranucci (né le  à Montefiascone) est un coureur cycliste italien. Champion du monde sur route amateur en 1955.

Affaire judiciaire 
 L’affaire Christian Ranucci est le procès médiatisé de Christian Ranucci (1954-1976).

Téléfilm
 L'Affaire Christian Ranucci : le combat d'une mère est un téléfilm français de Denys Granier-Deferre réalisé en 2006 et diffusé en 2007.

Homonymie
Homonymie de patronyme